Juho Mäkelä (ur. 1983), fiński piłkarz
 Juho Mäkelä (ur. 1996), fiński hokeista